Municipio de Kentucky puede referirse a los siguientes municipios en los Estados Unidos:
Municipio de Kentucky (condado de Jefferson, Kansas)
Municipio de Kentucky (condado de Madison, Arkansas)
Municipio de Kentucky (condado de Newton, Arkansas)
Municipio de Kentucky (condado de Saline, Arkansas)
Municipio de Kentucky (condado de White, Arkansas)